Fossato – in architettura e nella storia militare, opera di difesa ausiliaria che completava l'efficienza difensiva del castello medievale (eminentemente, ma non solo), ostacolando l'azione degli assedianti (ad oggi esistono anche i fossati anticarro)

Geografia 
Fossato di Vico – comune italiano in provincia di Perugia
Fossato Serralta – comune italiano in provincia di Catanzaro
Fossato – frazione del comune italiano di Cantagallo, in provincia di Prato
Fossato – frazione del comune italiano di Rodigo, in provincia di Mantova

Altro 
Battaglia del Fossato (627) – fatto d'arme della storia dell'Islam, che sancì la definitiva vittoria militare di Maometto sullestablishment della Mecca.

Altri progetti